Ivancsics oder Iváncsics ist der Familienname folgender Personen:

 János Iváncsics (1938–2002), ungarischer Professor für Tierzucht, Rektor der Universität Westungarn
 Karin Ivancsics (* 1962), österreichische Schriftstellerin
 Mihály Iváncsics (1893–1968), ungarischer Fußballspieler und -schiedsrichter

Siehe auch:
 Ivančić